Рябково — топоним в России:

 Рябково — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Рябково — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Рябково — деревня в Поддорском районе Новгородской области, Поддорское сельское поселение.
 Рябково — деревня в Поддорском районе Новгородской области, Селеевское сельское поселение.
 Рябково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Рябково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Рябково — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Рябково — деревня в Каслинском районе Челябинской области, в 1968 г. включена в состав села Багаряк.
 Рябково — микрорайон города Курган.